Серебренніков (Серебреніков, Серебренников, Серебреников) — російське прізвище. Відомі носії:

Серебренніков 
 Серебренніков Борис Олександрович — радянський лінгвіст, фіно-угрознавець, академік (1984).
 Серебренніков Кирило Семенович — російський режисер театру і кіно.
 Серебренніков Микола Миколайович — радянський російський педагог і мистецтвознавець, який присвятив своє життя збиранню зразків і вивченню пермської дерев'яної скульптури, засновник Іллінського районного краєзнавчого музею.

Серебреніков 
 Серебреніков Сергій Олександрович (художник) (1919—2015) — радянський і російський художник, художник-поставновник. Заслужений художник РРФСР (1976).

Серебреников 
 Серебреников Альмар Олександрович — радянський, український кінооператор, режисер-документаліст. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1980). 
 Серебреникова Людмила Євгенівна — радянський і український сценарист, режисер, організатор кіновиробництва, кінознавець.

Серебренников 
 Серебренников Сергій Олександрович — колишній російський та український футболіст, тепер — футбольний агент.

Див. також 
 Серебренників Михайло Олександрович (1873 — ?) — старшина Дієвої армії УНР. 
 Серебряніков Віктор Петрович — український радянський футболіст, півзахисник. Майстер спорту (1960), майстер спорту міжнародного класу (1966), заслужений майстер спорту СРСР (1967).
 Серебрянников Юрій Пилипович — радянський і український діяч, завідувач лабораторії Всесоюзного НДПКТІ вибуховозахисного та рудничного електрообладнання Донецької області. Кандидат технічних наук (1983). Народний депутат України 1-го скликання. 

російські прізвища